Sea Lion Rock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sea Lion Rock (Alaska)
 Sea Lion Rock (Humboldt County, Kalifornien)
 Sea Lion Rock (Mendocino County, Kalifornien)
 Sea Lion Rock (Oregon)
 Sea Lion Rock (Clallam County, Washington)
 Sea Lion Rock (Grays Harbor County, Washington)